

Юрюзань — річка в Челябінській області та Башкортостані, ліва притока Уфи
 Юрюзань — місто, Катав-Івановський район, Челябінська область
 Юрюзань — присілок, Караідельський район, Башкортостан